Ženská dvouhra Dubai Tennis Championships 2023 probíhala ve druhé polovině února 2023. Do singlové soutěže dubajského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo padesát šest hráček. Deset z nich si účast zajistilo v kvalifikaci. Obhájkyní titulu byla Lotyška Jeļena Ostapenková, kterou ve třetím kole vyřadila světová dvojka Aryna Sabalenková po třísetovém průběhu.

V průběhu soutěže odstoupily čtyři hráčky. Čtyřiadvacátá žena klasifikace Čeng Čchin-wen před druhým kolem pro bolest břicha. Wimbledonská šampionka a světová desítka Jelena Rybakinová před třetím kolem pro bolest bederní páteře a před čtvrtfinálovými duely dvě Češky. Karolína Plíšková pro virózu a Karolína Muchová pro zranění břišního svalu.

Vítězkou se stala 27letá Češka Barbora Krejčíková, která si odvezla první trofej z kategorie WTA 1000 a šestý celkově. V rámci českých šampionek v Dubaji navázala na triumf Kvitové z roku 2013, která vyhrála v nižší kategorii Premier 700.

První titul Barbory Krejčíkové v kategorii WTA 1000  
Barbora Krejčíková postoupila do finále přes tři členky první světové desítky, osmičku Darju Kasatkinovou, dvojku Arynu Sabalenkovou a trojku Jessicu Pegulaovou. Poprvé tak na jediném turnaji porazila více než jednu hráčku Top 10. Kasatkinové odvrátila čtyři mečboly, Sabalenkové přivodila první porážku v sezóně, přestože již prohrávala 0–6 a 1–3, a Pegualové oplatila prohru z lednového Australian Open. Z dubajského finále odešla Krejčíková poražena již v roce 2021, kdy figurovala na šedesáté třetí příčce. 

V boji o titul porazila Krejčíková polskou světovou jedničku Igu Świątekovou za 91 minut poměrem 6–4 a 6–2. V úvodní sadě využily obě finalistky všech pět brejkbolových příležitostí. Češka však o jednu více, znamenající rozdílový game. V prvních dvou servírovacích hrách Krejčíkové ve druhé sadě měla Polka čtyři brejkboly, které ale nevyužila. Sama poté dvakrát ztratila podání a sadu prohrála rozdílem čtyř gamů.   

Krejčíková výhrou srovnala vzájemnou zápasovou bilanci na 2–2 a zopakovala vítězství z finále ostravského AGEL Open 2022, které bylo vyhlášeno zápasem roku. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo šestý singlový titul na okruhu WTA Tour, první v kategorii WTA 1000 a první mimo Evropu. Bodový zisk ji posunul z třicátého na šestnácté místo žebříčku, mezi krajanky Kvitovou a Plíškovou. Celkově jedenáctý vítězný zápas nad členkou první desítky, a zároveň světovou jedničkou, učinil z Krejčíkové pátou tenistku, která na jediném turnaji porazila první, druhou i třetí ženu světové klasifikace. Před ní tohoto výkonu dosáhly Grafová na Roland Garros 1999, Serena Williamsová na Miami Open 2002, Venus Williamsová na Turnaji mistryň 2008 a Sabalenková na Turnaji mistryň 2022. Na zdolání čtyř hráček Top 10, které v Dubaji vyřadila, musela předtím odehrát 24 turnajů. Jako první rovněž porazila světovou jedničku v dubajském finále.

Świąteková ztratila na cestě do finále jen devět gamů, nejnižší počet v kategorii WTA 1000 včetně její předchůdkyně Premier Mandatory & 5 hrané od roku 2009, čímž překonala deset prohraných gamů Sereny Williamsové z Rome Masters 2013. Šestý finálový duel v kategorii WTA 1000 však Polka poprvé prohrála. Z celkových patnácti finále na túře WTA odešla teprve potřetí poražena, když dvakrát nestačila na Krejčíkovou a při finálové premiéře na Hercogovou.

Nasazení hráček 
Osm nejvýše nasazených hráček obdrželo volný los do druhého kola

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Dubai Tennis Championships 2023